Медді Зіглер, Медісон Ніколь «Медді» Зіглер (англ. Madison Nicole «Maddie» Ziegler; нар. 30 вересня 2002(20020930), Піттсбург) — американська танцюристка, акторка.
 Зіглер (Іллінойс), Зіглер (англ. Zeigler) — місто (англ. city) в США, в окрузі Франклін штату Іллінойс.
 Роберт Зіглер Леонард (англ. Robert Zigler Leonard; 7 жовтня 1889, Чикаго — 27 серпня 1968, Беверлі-Гіллз) — американський режисер, актор, продюсер і сценарист.
 Зіо Зіґлер, Зі́о Зі́ґлер або Зіо Зіглер (англ. Zio Ziegler, 18 лютого 1988) — американський художник, найбільше відомий як мураліст.